Cazacu este nume de familie românesc care se poate referi la următoarele persoane:
 Alexandru Cazacu, muzician moldovean, chitarist și compozitor, membru al formației Noroc
 Adrian Cazacu,poet contemporan focșănean
 Anatol Cazacu, muzician moldovean, basist, fratele lui Alexandru Cazacu
 Boris Cazacu, filolog român, membru corespondent al Academiei Române 
 Cabiria Andreian Cazacu, matematician român, membru de onoare al Academiei Române
 Cornelia Cazacu, senator român în legislatura 2004-2008
 Luminița Cazacu, regizoare și scenografă română de filme de animație
 Petru Cazacu, doctor în medicină, istoric, publicist și om politic român originar din Basarabia
 Vasile-Mircea Cazacu, deputat român în legislatura 1996-2000
 Valeriu Cazacu, actor de teatru și film din Republica Moldova
 Virgil Cazacu, lider comunist român
 Florin Cazacu, politician român
Iacob Istrati-Cazacu, Poet, ziarist- publicist, istoric, comentator

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera C
 Cazaci

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din ucraineană
Împrumuturi lingvistice din rusă